Petrov se poate referi la:

 Petrov, colaborator și turnător al Securității
 Ilf și Petrov, pseudonime ale unor scriitori sovietici
 Stanislav Petrov, ofițer sovietic despre care se spune că a prevenit un război nuclear